Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Frauen wird 2018/19 zum 44. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Austrian Volley League Women, die von zehn Mannschaften bestritten wird. Meister wurde zum 1. Mal ASKÖ Linz Steg.

Austrian Volley League Women

Modus 
Austrian Volley League Woman
In der 1. Bundesliga spielen die zehn Teilnehmer, auch die zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, in einem Grunddurchgang in einer Hin- und in einer Rückrunde in 18 Runden um die ersten sechs Plätze, die eine Qualifikation für Play-off Phase bedeuten.

Anschließend spielen in die Play-off-Phase diese sechs Mannschaften in Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Viertelfinali in maximal drei Spielen (best of three), die Halbfinale in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden.

Austrian Volley League Woman Hoffnungsrunde
Die anderen vier Teams der Austrian Volley League Women spielen in der Austrian Volley League Woman Hoffnungsrunde um die zwei Plätze für die Austrian Volley League 2018/19. Die zwei anderen Teams müssen um den Verbleib in der Austrian Volley League Women in der Austrian Volley League Women Relegation kämpfen.

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
Austrian Volley League Women: Grunddurchgang

Volley League Meister-Play-off 
Setzliste für die Play-off Phase
ASKÖ Linz Steg
SG Prinz Brunnenbau Volleys
PSV VBG Salzburg
SG VB NÖ Sokol/Post
UVC Graz
VC Tirol

Übersicht Play-off-Phase 

Endstand Playoff

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele werden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgetragen.

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele werden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgetragen.

Platzierungsspiele

Hoffnungsrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
Austrian Volley League Women: Hoffnungsrunde

Spielstätten

Die Meistermannschaft

2. Bundesliga 
In der 2. Bundesliga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten vier Plätze für die Qualifikation für die 2. Bundesliga Meisterrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.

2. Bundesliga Gruppe 1

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Damen, Gruppe 1: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Damen Gruppe 1: Frühjahrsdurchgang

2. Bundesliga Gruppe 2

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Damen, Gruppe 2: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Damen Gruppe 2: Frühjahrsdurchgang

Relegation

Modus 
2. Bundesliga Meisterrunde
Die vier erstplatzierten Mannschaften der beiden 2. Bundesligen spielen in der Meisterrunde um einen Platz für die Austrian Volley League Woman um den Aufstieg in die Austrian Volley League Woman 2019/20. Die Ergebnisse der qualifizierten Teams untereinander werden mitgenommen und sind in der Meisterrunde gültig und spielen nur gegen die Teams der anderen 2. Bundesliga.

Austrian Volley League Woman Relegation
Die ersten beiden Teams des Austrian Volley League Woman Hoffnungsrunde nehmen an der Aufstiegsrunde teil, in der sie gegen die besten zwei Teams der 2. Bundesliga Meisterrunde um den Verbleib in der höchsten österreichischen Spielklasse kämpfen.

2. Bundesliga-Relegation
In der 2. Bundesliga-Relegation treffen Teams aus der 2. Bundesliga, Gruppe 1, 2. Bundesliga, Gruppe 2 und den Landesligen aufeinander. Sie spielen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga 2019/20.

2. Bundesliga Meisterrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Damen: Meisterrunde

Austrian Volley League Women Relegation 
Spiele im Detail

2. Bundesliga-Relegation 

2. Bundesliga Gruppe 1, Runde 1

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Damen: Relegation, Runde 1, Gruppe 1

2. Bundesliga Gruppe 2, Runde 1

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Damen: Relegation, Runde 1, Gruppe 2

2. Bundesliga Damen Relegation, Runde 2
Spiele im Detail

Weblinks 
 Österreichischer Volleyballverband

Einzelnachweise 

 2018/19
Volleyballsaison 2018/19